TCP, sigle composé des trois lettres T, C et P, peut faire référence à :
 , un protocole de communication utilisé sur Internet ;
 Aéroport international de Taba en Égypte, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Traversée Centrale des Pyrénées, un projet d'infrastructure ferroviaire transpyrénéenne ;
 Tube Contourné Proximal, en anatomie rénale ;
 la Tubuline Carboxy Peptidase, une enzyme qui clive la tyrosine C-terminale de la tubuline ;
 Transports en Commun de Pontarlier, réseau de transports publics de la ville de Pontarlier ;
 Théorie du Comportement Planifié, modèle du changement de comportement en psychologie sociale.

Code